Ел Голпе има више значења:

 Ел Голпе (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Голпе (Карденас), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Голпе (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику